Бёрнс, Роберт ():
 Бёрнс, Роберт (1759—1796) — британский (шотландский) поэт, фольклорист, автор многочисленных стихотворений и поэм.
 Бёрнс, Роберт (1869—1941) — шотландский художник, график и дизайнер, работавший в стиле модерн.
 Бёрнс, Роберт Баундс (род. 1951) — американский психолог, автор книг на тему «я-концепции».